Лас Кемазонес има више значења:

 Лас Кемазонес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Кемазонес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику